De Roemeense voetbalclub Petrolul Ploiești speelt sinds 1958 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Petrolul Ploiești

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1958/59
|Europacup I
|Q
|
|SC Wismut Karl-Marx-Stadt
|4-4 <small>BW 0-4 < Kiev ||2-4 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1959/60
|Europacup I
|Q
|
|Wiener Sport-Club
|1-2||0-0 (U)|| 1-2 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1962/63
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|TJ Spartak ZJŠ Brno
|5-0||4-0 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="3"|9.0
|-
|
|
|1/8
|
|Leipzig XI
|1-1 <small>BW 1-0 < Boedapest ||1-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Ferencvárosi TC
|1-2||0-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|1963/64
|Europacup II
|1R
|
|Fenerbahçe SK
|2-4||1-4 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1964/65
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Göztepe Izmir
|3-1||1-0 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|2R
|
|Lokomotiv Plovdiv
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|1966/67
|Europacup I
|1R
|
|Liverpool FC
|3-3 <small>BW 0-2 < Brussel||0-2 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1967/68
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Dinamo Zagreb
|2-5||0-5 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1990/91
|UEFA Cup
|1R
|
|RSC Anderlecht
|0-4||0-2 (U)|| 0-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1995/96
|Europacup II
|Q
|
|Wrexham AFC
|1-0||0-0 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1R
|
|SK Rapid Wien
|1-3||1-3 (U)|| 0-0 (T)
|-
|2013/14 || Europa League
| 2Q ||  || Víkingur Gøta ||7-0|| 3-0 (T)|| 4-0 (U) ||rowspan="3"|4.5
|-
| || || 3Q ||  || SBV Vitesse ||3-2|| 1-1 (T)|| 2-1 (U)
|-
| || || PO ||  || Swansea City AFC ||3-6|| 1-5 (U)|| 2-1 (T)
|-
| 2014/15 || Europa League
| 2Q ||  || KS Flamurtari Vlorë ||5-1|| 2-0 (T)|| 3-1 (U) ||rowspan="3"|3.5
|-
| || || 3Q ||  || FC Viktoria Pilsen ||5-2|| 1-1 (T)|| 4-1 (U)
|-
| || || PO ||  || GNK Dinamo Zagreb ||2-5|| 1-3 (T)|| 1-2 (U)
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 36.0

Petrolul Ploiești
Petrolul Ploiești